Роденберг ():

 Роденберг — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Роденберг, Август (1873—1933) — американский перетягиватель каната, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Роденберг, Ганс — немецкий режиссёр и деятель культуры. Герой труда ГДР.